La «plaza de Santo Domingo» se denominan a un tipo de vía pública (plaza) que el órgano competente se encargó de nombrarla en honor a un santo católico, bien a Santo Domingo de la Calzada, bien a Santo Domingo de Guzmán.

Plazas en diferentes localizaciones

Colombia 
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Cartagena de Indias.

España 
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Granada;
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Guadalajara;
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de León;
 Plaza de Santo Domingo, o de San Domingos, en la ciudad de Lugo;
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Madrid;
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Murcia;
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Vitoria.

Ecuador 
 Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Quito.

México 
 Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México.

Perú
 Plazoleta Santo Domingo, en la ciudad de Cusco.